Juvara peut faire référence à : 
 Tommaso Aloisio Juvara (1809-1875), dessinateur, graveur et lithographe italien.
 Boutonnière rétro-condylienne de Juvara, partie du crâne.

Voir aussi 
 Filippo Juvarra, architexte italien.